Mayo kan syfta på:

Mayo (grevskap) – ett grevskap på Irland
Jagaren USS Mayo (DD-422) – en amerikansk jagare
Mayo Clinic – ett sjukhus
Mayo P1 – en bilprototyp skapad av Leif Mellberg och Sune Envall

Personer
 Richard Bourke, 6:e earl av Mayo (1822–1872), en irländsk earl, vicekung i Indien
Iban Mayo (1977–), en baskisk proffscyklist

Geografi

Antarktis 

 Mayo (udde),

Irland 

 Maigh Eo, grevskap, Connacht,

Kanada 

 Mayo, Yukon, ort, 
 Mayo (kommun), Québec, Outaouais,

USA 

 Mayo, Florida – Florida, Lafayette County, 
 Mayo (ort i USA, Maryland), Anne Arundel County, 
 Mayo (ort i USA, South Carolina), Spartanburg County, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Irlandförgreningar
Robotskapade Kanadaförgreningar
Robotskapade USAförgreningar